Бангбуатхонг (тайск.บางบัวทอง) — ампхе в провинции Нонтхабури, Таиланд.

География 

Площадь ампхе Бангбуатхонг 116,5 квадратных километров. Не имеет выхода к морю.

Административное деление 
Бангбуатхонг делится на 8 подрайонов и 81 деревню.

Ссылки 

Ампхе провинции Нонтхабури